Алекса́ндр Жи́ров:
 Жиров, Александр Васильевич (1958—1983) — советский горнолыжник.
 Жиров, Александр Вячеславович (род. 1991) — российский футболист.